Ceppi – plurale di ceppo
Ceppi − strumento utilizzato sulle caviglie
 Stadio Rigamonti-Ceppi –  impianto sportivo di Lecco

Persone 
 Carlo Ceppi – architetto italiano
 Lorenzo Ceppi – magistrato e politico italiano

Pagine correlate 
 Ceppo